Bomer Fierro (1958. október 30.) ecuadori nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Bomer Balfredy Fierro Chávez.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Az aktív nemzeti partbíráskodást 2003-ban a FIFA 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ecuadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2003-ban a FIFA 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Világbajnokság 
2001-ben Argentína adott otthont az U20-as labdarúgó-világbajnokságnak, ahol a FIFA JB megbízásából kettő csoportmérkőzésen szolgálhatta a labdarúgás asszisztensként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2

Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA JB három csoportmérkőzésen foglalkoztatta segítő partbíróként. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3

Konföderációs kupa
Mexikó adott otthont a 4., az 1999-es konföderációs kupa tornának, ahol négy mérkőzésen foglalkoztatták a játékvezető segítő partbírójaként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Amerika Kupa 
Az 1995-ös Copa América a 37. kiírás volt, amely a Dél-amerikai válogatottak első számú tornája. A tornát a CONMEBOL szervezte, melynek a házigazdája Bolívia volt, ahol több találkozón alkalmazták asszisztensként.

Források 

Ecuadori labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek